«Venganza» o «La venganza» puede referirse a:

Música 
 Venganza (2005), álbum de Hacavitz;
 ¡Venganza! (2009), video-álbum de My Chemical Romance;

Cine y televisión 

Largometrajes

 La venganza (They Won't Forget) (1937), película de Mervyn LeRoy.
 La venganza (1958), película de Juan Antonio Bardem.
 La venganza (The Hit) (1984), película de Stephen Frears.
 La venganza/Con su propia ley (Next of Kin) (1989), película de John Irvin.
 La venganza/Paralizados por el miedo (Below Utopia) (1997), película de John Irvin.
 La venganza (BitterSweet) (1999), película de Luca Bercovici.
 La venganza (1999), película de Juan Carlos Desanzo.
 La venganza (Zemsta) (2002), película de Andrzej Wajda.
 La venganza (2007), película de Benjamin López.
 Venganza (Cornered) (1945), película de Edward Dmytryk.
 Venganza (Vengeance) (1964), película de Dene Hilyard.
 Venganza (1992), película de Valentín Trujillo.
 Venganza (2002), película de Marc Romero.
 Venganza (2008), película de Pierre Morel.

Cortometrajes

 La venganza (1915), cortometraje de Santiago Sierra.
 La venganza (1989), cortometraje de Eva López Sánchez.
 Venganza (1954), cortometraje de Jorge Preloran.

Telenovelas

 La venganza (1977), telenovela mexicana dirigida por Rafael Banquells.
 La venganza (1982), telenovela venezolana producida por Venevisión.
 La venganza (2002), telenovela colombiana producida por R.T.I, para Caracol Televisión y Telemundo dirigida por Aurelio Valcárcel Carroll.
La venganza (2016), telenovela mexicana.